Liste des personnages de la série de bande dessinée Gil Jourdan.

A 
 Aldo
 Ali
 Amalfi
 Anabasis, Andreos
 Archie
 Arsène

B 
 Ben Mehmed
 Bergame
 Berger, 
 Blampain, Marcel
 Bondo
 Brocard
 Brocca, Manuel

C 
 Calderon, Primo
 Cambon, Jean
 Cambon, René
 Canelli, Francesco
 Canone, Léon
 Castou, Emile
 Catcheur
 Chang Lien, Liu
 Chardin, Philippe
 Chassemouche, Benoit
 Cochran
 Courtepatte, Pierrot
 Crouton, Jules

D 
 Deville
 Diaz
 Dufour, Henri

E 
 Enrico, Carlos
 Escudero

F 
 Fourgue, 
 Fredo

G 
 Grumeau

H 
 Harold
 Henri
 Henri
 Henri
 Horlof
 Hurner, Hans

I 
 Ilmonaco, Antonio

J 
 Jean-Louis
 Join,  Francis
 Jojo
 Jo-la-Barquette
 Jo-la-Seringue
 Jourdan, Gilbert
 Julien

L 
 Lacassagne
 Lamarche de l'Escalier de Lacave, Adhemar de
 Laplume, Hyacint
 Laporte de Derrière, Marquis de
 Larouille, G.
 Lebrun
 Lecanut, Pierre
 Lecourtin, Pierre
 Legrand, 
 Legris, Simon
 Lefilet
 Lenoir, Jean
 Libellule
 Li-Chi
 Loucq, Samson
 Lulu
 Lumpia

M 
 Mac Aulif
 Malabarte, Nello
 Manzini, Fredo
 Marco
 Martanelli, Jo
 Martino, Lola
 Mathieu, Père
 Michalowsky
 Mortimer

O 
 Onenoff
 Ossapip, Oblap

P 
 Palanskine, Stéphane (ou Serge)
 Papaoucektamimonos
 Pignoul
 Pombo

Q 
 Queue-de-Cerise

R 
 Ramirez
 Raymond
 Renard, Luc
 Rossini, Anselme
 Rouleau, Marc

S 
 Sanpoil
 Sebastien
 Skip
 Sorbinsky, Mikoief

T 
 Tanaro, Louis
 Tino
 Toni

V 
 Vernet, Antoine

W 
 Werner, Ruper
 Wu

Z 
 Zix, Nikita

Liste de personnages de bande dessinée